Браун, Джим (род. 1936) — игрок в американский футбол и актёр.
 Браун, Джим (1908—1994) — американский футболист.